Боулби — фамилия. Известные носители:
 Боулби, Джон (Эдвард Джон Мостин Боулби; 1907—1990) — английский психиатр и психоаналитик.
 Боулби, Эйприл (род. 1980) — американская актриса